Stichaster är ett släkte av sjöstjärnor. Stichaster ingår i familjen Stichasteridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Sjöstjärnor
Stichaster